HTP:
 High Torque Perfomance — двигатель с высоким крутящим моментом.
 Hughes Turner Project — музыкальный проект.